Стефан Благоев Димитров е български просветен деец и общественик от първата половина на XX век.

Биография 
Стефан Димитров е роден на 23 януари 1893 година в Солун в семейството на видния български просветен деец от Емборе Благой Димитров. Баща му заедно със семейството си емигрира през 1897 г. в Свободна България. Завършва Първа мъжка гимназия и след това география в Софийския университет. Работи като учител. Директор е на Плевенската гимназия. По-късно се мести в София и е директор на Първа мъжка и на Първа девическа гимназия в периода 1933 – 1944 година.

В 1933 година е избран в Националния комитет на македонските братства.

След Деветосептемврийския преврат е репресиран от новите власти. Работи като строителен работник и като работник в „Паркстрой“. Умира в София на 31 август 1958 година. Погребан е в Централните софийски гробища в гроба на баща си.

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
По произход от Емборе
Починали в София
Репресирани от комунистическия режим в България
Български учители
Български имигранти от Македония в София
Родени в Солун
Директори на училища
Дейци на Македонските братства